Barrio de Santa Ana (Mérida, Yucatán), barrio de la ciudad de Mérida, Yucatán, México.
 Barrio de Santa Ana (León), barrio de la ciudad de León.